Sellik steht für:

 Enn Sellik (* 1954), estnischer Langstreckenläufer
 Sellik (Çaldıran), Ort in Çaldıran, Provinz Van, Türkei